23rd Division – divisione di fanteria del British Army nella prima guerra mondiale
 23rd (Northumbrian) Division – divisione di fanteria del British Army nella seconda guerra mondiale
 23rd Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army
 23rd Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army